Carduccio es el apellido (castellanizado Carducho) de dos hermanos pintores del siglo XVI a los que puede referirse:

 Bartolomeo Carduccio.
 Vincenzo Carduccio.